Sept navires de la marine française portent le nom de Dupetit-Thouars, en l'honneur du capitaine de vaisseau du Petit-Thouars :
 le Dupetit-Thouars, une chaloupe-canonnière lancée à Toulon en 1798 ;
 le , un brick de 10 canons en service de 1830 à 1880 ;
 le , un croiseur en service de 1872 à 1914 ;
 le , un croiseur cuirassé de classe Gueydon lancé en 1901 et torpillé par l'  le  ;
 le Louis Dupetit-Thouars, un sous-marin de  en service de 1920 à 1928 ;
 le , un escorteur d'escadre de classe T 47 en service de 1956 à 1988 ;

Source 
 

Nom de bateau de la Marine française